Política: 
Unidade Galega (partit) és un partit polític de Galícia impulsat en els anys 90 i que es va acabar fusionant amb en BNG.
Unidade Galega (coalició) és una coalició política de Galícia dels anys 70.